El término pingüino puede referirse a:

 el animal pingüino, un ave marina no voladora.
 la revolución de los pingüinos, una movilización estudiantil de 2006 en Chile.
 véase también Uniforme escolar chileno.
 Pingüinos (concentración motera), reunión de motoristas que se realiza en Valladolid, España.
 El Pingüino, enemigo de Batman.
 El Pingüino, periódico chileno
 El Pingüino, una revista chilena de caricaturas destinadas a adultos, extinta.
 Pentarou, personaje ficticio de videojuegos creado por Konami.
 el Pingüino (músico), cantante de la banda de ska Los Calzones Rotos.